La pêche électrique désigne deux types de pêche différentes basées sur l'utilisation d'un courant électrique :
 la pêche à impulsion électrique associée à un chalut de fond visant les poissons plats en mer
 l'électropêche utilisée pour pêcher des poissons d'eau douces en rivière